Stele der Glykera steht für:

 Stele der Glykera (Berlin)
 Stele der Glykera (Kassel)
 Stele der Glykera (Kerameikos)

Siehe auch:
 Glykera-Gruppe, siehe Stele der Glykera (Kassel) #Glykera-Gruppe